Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Romuald Sieroń – polski lekarz
 Filip Sieroń – polski działacz ruchu robotniczego i górniczego
 Karolina Sieroń – polska lekarka